Обирки — населённые пункты Украины.

 Обирки — село, Сарненский район, Ровненская область;
 Обирки — село, Бахмачский район, Черниговская область.